Wexler  heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Wexler (Gemeinde Flachau), Ort bei  Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
  Wexler (Mondkrater), benannt nach Harry Wexler

Wexler ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Wexler (1926–2015), US-amerikanischer Architekt
 Eléna Wexler-Kreindler (1931–1992), rumänische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Harry Wexler (1911–1962), US-amerikanischer Meteorologe
 Haskell Wexler (1922–2015), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur, auch Produzent, Autor und Schauspieler
 Irving Wexler (1888–1952), US-amerikanischer Mobster, siehe Waxey Gordon

 Jeff Wexler, US-amerikanischer Toningenieur
 Jerry Wexler (1917–2008), US-amerikanischer Rhythm & Blues-Produzent
 Nancy Wexler (* 1945), US-amerikanische Genetikerin
 Norman Wexler (1926–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Paul Wexler (1929–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Peter J. Wexler (1923–2002), britischer Romanist und Lexikologe
 Robert Wexler (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Skyler Wexler (* 2006), kanadische Schauspielerin
 Tanya Wexler (* 1970), US-amerikanische Regisseurin
 Victor Raider-Wexler (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Mount Wexler
 Veksler
 Wechsler
 Weksler